Чернобурка:
 Чернобурка (чёрно-бурая лисица) — морфа обыкновенной лисицы.
 «» () — немецкой фильм (романтическая комедия).